ТЗМ — многозначная аббревиатура:
 ТЗМ — тензометр зеркальный Мартенса
 ТЗМ — теплозащитный материал
 ТЗМ — транспортно-заправочная машина
 ТЗМ — транспортно-заряжающая машина
 ТЗМ — труднозатопляемый (переправочный) материал
 ТЗМ — тактильно-звуковая мнемосхема

См. также 
 ТЗМЛ — тензометр зеркальный малобазный Лоренца
 УТЗМ — Уральский турбомоторный завод
  — аббревиатура латиницей